Otto van Rees (1825-1868) – economista olandese
 Otto van Rees (1823-1892) – politico olandese
 Otto van Rees (1884-1957) – pittore olandese